As produções épicas da RecordTV estão relacionadas nesta lista, que apresenta: data de início, data do final e quantidade de capítulos. A RecordTV foi fundada por Paulo Machado de Carvalho em 27 de setembro de 1953.

Minisséries

Telenovelas

Ver também 
 Lista de telenovelas da RecordTV
 Lista de minisséries da RecordTV

Referências 

RecordTV